Husni al-Barazi (1895-1975), homme politique syrien.
 Juan Barazi (1968-), juriste, homme d'affaires, automobile et propriétaire d'une équipe de course danois.
 Muhsin al-Barazi (1904-1949), avocat et homme politique syrien.
 Najib Al Barazi, économiste et homme politique syrien actif dans la première moitié du .